Stephen Donald "Don" Black, född 1953, är en amerikansk vit nationalist och vit makt-aktivism, och ägare till internetsajten Stormfront.
Don Black har en bakgrund som tidigare aktiv på ledande nivå i Ku Klux Klan, och diverse nazistiska grupper, bland annat American Nazi Party.

Don Black anses också ha varit inblandad i den s.k "Operation Red Dog" i början av 1980-talet. Det handlade här om att medverka i en kupp i den karibiska övärlden, ersätta en regim med en ny.

Källor

Amerikanska aktivister under 1900-talet
Högerextremister
Födda 1953
Levande personer
Män
Amerikanska aktivister under 2000-talet